Pulford ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Pulford (* 1958), britischer Air Chief Marshal
 Bob Pulford (* 1936), kanadischer Eishockeyspieler

Pulford bedeutet außerdem:

 Pulford, ein Dorf und Civil parish in der englischen Grafschaft Cheshire